Bettembourg – gmina i miasteczko w południowym Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, w kantonie Esch-sur-Alzette.

Miasto Bettembourg, które znajduje się we wschodniej części gminy, zamieszkuje 7437 osób. Inne miejscowości w gminie: Fennange, Huncherange oraz Noertzange.

Transport 
W mieście znajduje się stacja kolejowa leżąca na linii kolejowej nr 60.

Przypisy 

Podział administracyjny Luksemburga
Miasta w Luksemburgu
Bettembourg